Schreyvogel ist der Name verschiedener Personen:

 Charles Schreyvogel (1861–1912), US-amerikanischer Maler von Western-Sujets
 Joseph Schreyvogel (1768–1832), österreichischer Schriftsteller und Dramaturg

Siehe auch

 Schraivogel
 Schreivogel
 Schreyvogl